Gnaeus Pompeius Magnus is de naam van twee tegenstanders van Julius Caesar.
Gnaeus Pompeius Magnus maior, Caesars tegenstrever en collega-triumvir.
Gnaeus Pompeius Magnus minor, zoon van die eerste en tegenstander van Caesar.
Gnaius Pompeius Magnus (Claudius' schoonzoon), echtgenoot van Claudia Antonia en schoonzoon van Claudius I.

gens Pompeia